Пушечников — фамилия; имеет женскую форму Пушечникова.
 Пушечников Александр Николаевич (1850 — 1916) — Действительный статский советник Российской империи, инженер строитель путей сообщения.
 Пушечников, Василий Лаврентьевич (ум. после 1692) — русский государственный и военный деятель, стряпчий, стольник, «стрелецкий полковник» и думный дворянин.
 Пушечников, Иван Фёдорович (1918—2010) — русский гобоист, педагог, композитор.